Агню (Agnew) (фамилия)

 Агню, Гарольд (1921—2013) — американский физик.
 Агню, Спиро (1918—1996) — американский адвокат и государственный деятель.

См. также 
 Эгнью